Кубок Греции 2003/2004 годов () — 62-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com

2003/2004
Спорт в Греции в 2003 году
Спорт в Греции в 2004 году
Греция
Греция